Pattai ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Pattai (1818–1859), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 
 Robert Pattai (1846–1920), österreichischer Jurist und Politiker (CSP)

Siehe auch:
 Patai
 Patay